Cet article recense les églises dédiées à saint Charles.

Canada 
 Église Saint-Charles-des-Mines, Grand-Pré (Nouvelle-Écosse)

France 
 Église Saint-Charles de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),
 Église Saint-Charles (Le Blanc-Mesnil), Le Blanc-Mesnil (Seine Saint-Denis)
 Église Saint-Charles de Serin, Lyon (Rhône)
 Église Saint-Charles de Marseille, Marseille (I) (Bouches-du-Rhône)
 Église Saint-Charles-de-Monceau, Paris (XVII)
 Église Saint-Charles de Nîmes, Nîmes (Gard)
 Église Saint-Charles de Saint-Charles-de-Percy, Saint-Charles-de-Percy (Calvados)

Italie 
 Église Saint-Charles-des-Quatre-Fontaines, Rome (Latium)

Monaco 
 Église Saint-Charles de Monte-Carlo

~
Saint-Charles
Charles